Дуброва Віталій Вікторович (* 1977) — український тренер із дзюдо, заслужений тренер України (2005), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Дуброва Микола Якович (*1846-†?) — український лірник
 Дуброва Сергій Павлович (*1854—†1927) — магістр ветеринарних наук, професор

Дуброва — село, Гомельська область, Брагінський район
 Дуброва — село, Мінська область, Борисовський район
 Дуброва — село, Мінська область, Молодечненський район
 Дуброва — село, Мінська область, Смолевицький район, Драчківська сільська рада
 Дуброва — село, Мінська область, Смолевицький район, Курганська сільська рада
 Дуброва — село, Мінська область, Смолевицький район, Озерицько-Слобідська сільська рада
 Дуброва — село, Мінська область, Червенський район

Дуброва — присілок, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Дуброва — присілок, Липецьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Дуброва — присілок, Чушевицьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Дуброва — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Дуброва — присілок, Верховське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Дуброва — присілок, Забірське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Дуброва — село, Львівська область, Стрийський район

 Дуброва — колишній хутір в Бережанському районі Тернопільської області, знятий з облікових даних

Див. також 
 Дубровка
 Діброва
 Дубрава (значення)